Most je lahko:

 most - zgradba prometne infrastrukture
 Most - slika
 most (računalništvo)
 most (pons) - del možganskega debla
 Most - politična stranka na Hrvaškem

naselje: 
 Most na Soči - naselje v Sloveniji
 Zidani Most - naselje
 Most - mesto na Češkem
 Most-Raša (Hrvaška)